Copeland steht für:

 Copeland (Cumbria), ein Verwaltungsbezirk in England
 Copeland (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Copeland (Band), US-amerikanische Rockband

Copeland ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Copeland (Australien), Mid-North Coast, New South Wales

in den Vereinigten Staaten:
 Copeland (Alabama), im Washington County
 Copeland (Arkansas), im Van Buren County
 Copeland (Florida), im Collier County
 Copeland (Georgia), im Dodge County
 Copeland (Idaho), im Boundary County
 Copeland (Kansas), im Gray County
 Copeland (North Carolina), im Surry County
 Copeland (Oklahoma), im Delaware County
 Copeland (Texas), im Smith County
 Copeland (Virginia), im Bath County
 Copeland Bridge, Alabama
 Copeland Crossing, Georgia

im NRHP gelistete Objekte:
 Copeland & Tracht Service Station, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 85002054
 Copeland Covered Bridge, in Edinburg, New York, ID-Nr. 98000998
 Copeland Site, in Greensboro, Georgia, ID-Nr. 89000373
 Copeland-Ryder Company, in Jefferson, Wisconsin, ID-Nr. 89000233

Copeland ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Copeland (* 1973), kanadischer Wrestler und Schauspieler, siehe Edge (Wrestler)
 Al Copeland (1944–2008), US-amerikanischer Unternehmer
 Arthur Herbert Copeland (1898–1970), US-amerikanischer Mathematiker
 B. Glenn-Copeland (* 1944), US-kanadischer Folk- und Jazzmusiker, Filmkomponist
 Brian J. Copeland (* 1950), US-amerikanischer Sprachphilosoph
 Chris Copeland (* 1984), eigentlich Christopher Copeland, amerikanischer Basketballspieler
 David Copeland (* 1976), britischer rechtsextremer Attentäter
 Edmund Copeland, britischer Physiker
 Edwin Copeland (1873–1964), US-amerikanischer Biologe
 Faye Copeland (1921–2003), US-amerikanische Kriminelle, siehe Ray und Faye Copeland
 Herbert Faulkner Copeland (1902–1968), US-amerikanischer Biologe
 Ian Copeland (1949–2006), US-amerikanischer Musikagent
 Ida Copeland (1876–1964), britische Politikerin
 Jack Copeland (* 1950), britischer Historiker und Professor für Philosophie
 James Copeland (1923–2002), schottischer Schauspieler
 Joan Copeland (1922–2022), US-amerikanische Schauspielerin
 John Copeland (* 1950), US-amerikanischer Filmproduzent und Regisseur
 Johnny Copeland (1937–1997), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Katherine Copeland (* 1990), britische Ruderin
 Keith Copeland (1946–2015), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Kenneth Copeland (* 1936), US-amerikanischer Heilungsprediger, Fernsehevangelist und Unternehmer
 Lanard Copeland (* 1965), US-amerikanisch-australischer Basketballspieler
 Lillian Copeland (1904–1964), US-amerikanische Leichtathletin
 Lorraine Copeland (1921–2013), schottische Prähistorische Archäologin
 Lucius Day Copeland, US-amerikanischer Dampffahrzeugpionier im 19. Jahrhundert 
 Marquise Copeland (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Miles Copeland junior (1913–1991), US-amerikanischer Musiker, Geschäftsmann und CIA-Agent
 Miles Copeland III (* 1944), US-amerikanischer Musikschaffender
 Misty Copeland (* 1982), US-amerikanische Balletttänzerin
 Oren S. Copeland (1887–1958), US-amerikanischer Politiker
 Piers Copeland (* 1998), britischer Leichtathlet
 Ralph Copeland (1837–1905), britischer Astronom
 Ray Copeland (1914–1993), US-amerikanischer Serienmörder, siehe Ray und Faye Copeland 
 Ray Copeland (Jazzmusiker) (1926–1984), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Ron Copeland (* 1946), US-amerikanischer Hürdenläufer und Sprinter 
 Royal S. Copeland (1868–1938), US-amerikanischer Politiker
 Shemekia Copeland (* 1979), US-amerikanische Bluessängerin
 Stewart Copeland (* 1952), US-amerikanischer Rock-Schlagzeuger und Komponist
 William Taylor Copeland (1797–1868), britischer Politiker

Siehe auch:
 Copeland-Erdős-Zahl
 Copland
 Coupland